Nagy este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Abodi Nagy Béla (1918-2012), pictor român de etnie maghiară
 Ágnes Nemes Nagy (1922-1991), scriitoare maghiară
 Attila Nagy (actor) (1933-1992), actor și regizor maghiar
 Bela Nagy (n. 1943), deputat român
 Bella Nagy (1879-1947), actriță maghiară, cea de-a doua soție a scriitorului Mór Jókai
 Benedek Nagy (n. 1937), deputat român
 Edmund Nagy (n. 1918), fotbalist român
 Gavril Nagy (1932-2014), jucător român de polo pe apă
 Imre Nagy (1896-1958), politician maghiar
 Imre Nagy (pictor) (1893-1976), pictor maghiar din România
 Ioan Nagy (n. 1954), fotbalist român
 Iosif Nagy (atlet) (1946-2018), atlet român
 Iosif Nagy (delegat) (secolul al XIX-lea-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Irene Nagy-Klimovski (1936-2001), handbalistă română
 István Nagy (1904-1977), prozator și dramaturg român de limbă maghiară
 Lajos Nagy (scriitor) (1883-1954), scriitor maghiar
 Lajos Parti Nagy (n. 1953), scriitor maghiar
 László Nagy (handbalist) (n. 1981), handbalist maghiar 
 László Nagy (poet) (1925-1978), scriitor maghiar
 Maria Nagy (n. 1957), cântăreață de limbă maghiară din România
 Mária Nagy Adonyi (1951-2015), scriitoare, poetă, jurnalistă și traducătoare maghiară din România
 Miklós Nagy (istoric literar) (1924-2002), istoric literar și profesor universitar maghiar
 Miklós Nagy (jurnalist) (1840-1907), jurnalist maghiar
 Oszkár Nagy (1893-1965), pictor și grafician român de origine maghiară
 Paul Nagy (1928-2002), demnitar comunist român de origine maghiară
 Roland Nagy (n. 1971), fotbalist și antrenor român de fotbal
 Réka Nagy (n. 1941), actriță maghiară născută în România
 Sándor Nagy (istoric literar) (1877-1963), istoric literar maghiar
 Ștefan Nagy (n. 1954), deputat român
 Szabolcs Nagy (n. 1983), deputat român
 Tímea Nagy (n. 1970), scrimeră maghiară
 Vasile Nagy (n. 1988), deputat român
 Vince Nagy (1886-1965), politician maghiar
 Virgil Nagy (1859-1921), inginer constructor maghiar
 Zsolt Nagy (politician) (n. 1971), politician maghiar din România
 Zsuzsa Nagy (n. 1951), gimnastă maghiară

Vezi și 
 Naghi